Möderndorf ist der Name folgender Orte:

 Möderndorf (Gemeinde Hermagor-Pressegger See) an der Gail, Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Hermagor-Pressegger See, Kärnten
 Möderndorf (Gemeinde Maria Saal) am Zollfeld, Katastralgemeinde und Ortschaft der Marktgemeinde Maria Saal, Kärnten
 Möderndorf (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen bei Bad Hall, Oberösterreich

Siehe auch: